Die Saison 2010/11 war die 76. Spielzeit der polnischen Eishockeyliga, der höchsten polnischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt neunten Mal in der Vereinsgeschichte KS Cracovia. Naprzód Janów stieg in die 2. Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften insgesamt 36 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Die beiden Letztplatzierten der Hauptrunde spielten zunächst gegeneinander um den Klassenerhalt. Der Verlierer der Serie stieg in die 2. Liga ab, während der Gewinner anschließend in einer weiteren Serie gegen den Verlierer der Zweitliga-Finalspiele die Möglichkeit zum Klassenerhalt erhielt. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime bzw. Shootout zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime bzw. Shootout gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Mannschaften

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Playoffs

Play-downs 
 KTH Krynica – Naprzód Janów 3:2 (4:3 n. V., 1:6, 4:3, 0:1, 4:3)

Relegation 
 KTH Krynica – GKS Katowice 4:0 (4:3 n. V., 6:1, 7:1, 4:2)

Siehe auch 
 Polnischer Eishockey-Pokal 2010/11

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (frz.)
 Spielzeit bei hokej.net (poln.)

2010
Eishockeysaison 2010/11